Nevelasta pampini är en snäckart som först beskrevs av Cox 1868.  Nevelasta pampini ingår i släktet Nevelasta och familjen Helicarionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
pampini